

Села 
 Михайлівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 року — Диканський район)
 Михайлівка — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 року — Зіньківський район)
 Михайлівка — Полтавська область, Полтавський район, Михайлівська сільська громада (до 2020 року — Машівський район)